

Patronyme 

 J.-Eugène Lefrançois (1896-1979), industriel et homme politique québécois ;
 Jean Lefrançois (1790-1852), homme politique français ;
 Julie Lefrançois, joueuse de kayak-polo française ;
 Laurent Lefrançois (1974-), compositeur français ;
 Maxime Lefrançois, acteur français ;
 Pascale Lefrançois (1974-), championne canadienne d'orthographe et professeure de didactique ;
 Réjean Lefrançois, acteur québécois ;
 Richard Lefrançois (1944-2020), sociologue du vieillissement ;
 Sabrina Lefrançois (1980-), championne de patin ;
 Sébastien Lefrançois (1969-), patineur artistique et chorégraphe français ;
 Viateur Lefrançois, écrivain québécois.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand